Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 2007 () — 31-й чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у Швеції з 26 грудня 2006 року по 5 січня 2007 року.

Топ-дивізіон

Попередній раунд 
Група А

Група В

Втішний раунд

Плей-оф 

Матч за 5 місце
  —  6:2

Бомбардири

Воротарі 
Пояснення: І = зіграних матчів, ЧНЛ = час проведений на льоду, КД = кидків разом,  ГП = пропущених шайб, КН = коефіцієнт надійності, ВКД = відбитих кидків, %ВК = відбитих кидків (у %), ША = шатаути, ШХ = штрафні хвилини'''

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Кері Прайс
Найкращий захисник:  Ерік Джонсон
Найкращий нападник:  Олексій Черепанов
Найцінніший гравець:  Кері Прайс
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Кері Прайс
Захисники:  Ерік Джонсон —  Кріс Летанг 
Нападники:  Олексій Черепанов —  Патрік Кейн —  Джонатан Тейвз

Дивізіон І

Група A 
Матчі відбулись 13-19 грудня в Оденсе (Данія).

Група В 
Матчі відбулись 13-19 грудня у Торре-Пелліче (Італія).

Дивізіон ІІ

Група A 
Матчі відбулись 10-16 грудня в Меркуря-Чук (Румунія).

Група B  
Матчі відбулись 11-17 грудня в Електренаї (Литва).

Дивізіон ІІІ 
Матчі відбулись 8-14 січня в Анкарі (Туреччина).

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
2006 у хокеї з шайбою
2007 у хокеї з шайбою
Грудень 2006
Січень 2007
Хокей у Швеції
Лен Даларна
2006 у шведському спорті
2007 у шведському спорті‎